Hugh Cairns kan syfta på:

* Hugh Cairns, 1:e earl Cairns (1819–1885), brittisk kansler
 Sir Hugh Cairns (1896–1952), australisk kirurg